O Liga Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2015-16 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Sport Sal Rei Club conqustou o 9a título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016.

Clubes
Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sport Sal Rei Club.

Classificação Final

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|3 - 0
|Juventude
|16 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|3 - 1
|África Show
|16 de janeiro
|-align=center
|Sporting Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Onze Estrelas
|17 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Estância Baixo
|1 - 0
|Sanjoanense
|17 de janeiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sporting Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Sal Rei
|23 de janeiro
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Estância Baixo
|10 de abril
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|3 - 1
|Sanjoanense
|24 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|3 - 0
|Académica Operária
|24 de janeiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sanjoanense
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|30 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|4 - 1
|Estância Baixo
|30 de janeiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|3 - 1
|Onze Estrelas
|31 de janeiro
|-align=center
|Juventude
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|31 de janeiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sal Rei
|3 - 0
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|6 de fevereiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|1 - 0
|África Show
|6 de fevereiro
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|7 de fevereiro
|-align=center
|Sporting Boavista
|3 - 0
|bgcolor=#D0E7FF|Juventude
|7 de fevereiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Estância Baixo
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|20 de fevereiro
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|0 - 4
|Onze Estrelas
|20 de fevereiro
|-align=center
|Sal Rei
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Juventude
|21 de fevereiro
|-align=center
|Académica Operária
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|21 de fevereiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|África Show
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Onze Estrelas
|27 de fevereiro
|-align=center
|Estância Baixo
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Sporting Boavista
|27 de fevereiro
|-align=center
|Sal Rei
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|28 de fevereiro
|-align=center
|Sanjoanense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Juventude
|21 de fevereiro
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|1 - 0
|Sporting Boavista
|5 de março
|-align=center
|Juventude
|1 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|5 de março
|-align=center
|Sanjoanense
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|6 de março
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|6 de março
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sanjoanense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Estância Baixo
|12 de março
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|3 - 1
|Sporting Boavista
|12 de março
|-align=center
|África Show
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Sal Rei
|13 de março
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Académica Operária
|13 de março
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sal Rei
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 1
|Sporting Boavista
|18 de março
|-align=center
|Estância Baixo
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Juventude
|18 de março
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|1 - 0
|Onze Estrelas
|19 de março
|-align=center
|Sanjoanense
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|África Show
|19 de março
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|2 - 0
|Juventude
|25 de março
|-align=center
|Onze Estrelas
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|25 de março
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|26 de março
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|1 - 0
|Sanjoanense
|26 de março
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Onze Estrelas
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Estância Baixo
|2 de abril
|-align=center
|Juventude
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|2 de abril
|-align=center
|África Show
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|3 de abril
|-align=center
|Sanjoanense
|0 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|3 de abril
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|Sporting Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Académica Operária
|16 de abril
|-align=center
|Juventude
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|16 de abril
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|2 - 0
|Sanjoanense
|17 de abril
|-align=center
|África Show
|0 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Estância Baixo
|17 de abril
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Juventude
|1 - 0
|Sanjoanense
|23 de abril
|-align=center
|Académica Operária
|0 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|23 de abril
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|2 - 0
|Estância Baixo
|24 de abril
|-align=center
|Onze Estrelas
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|24 de abril
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Data
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|2 - 0
|Estância Baixo
|7 de maio
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|3 - 1
|Sanjoanense
|7 de maio
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|4 - 1
|Juventude
|8 de maio
|-align=center
|Sporting Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|África Show
|8 de maio
|}
</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhor vitória::
2 jogos:
 Sanjoanense 0 - 6 Sal Rei (3 de abril)
 Académica Operária 0 - 6 Sal Rei (3 de abril)Melhores diferências nas gols''':
 Juventude 2 - 4 África Show (31 de janeiro)
 Juventude 1 - 5 Onze Estrelas (5 de março)

Notas

Referěncias

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular da Boa Vista